Мария Максимова: Максимова, Мария Ивановна (1885—1973) — советский учёный-археолог.
 Максимова, Мария Николаевна (род. 1981) — российская артистка балета.